Franciaország
Rignac, település Aveyron megyében
Rignac, település Lot megyében